Кадниковский сельсовет — муниципальное образование со статусом сельского поселения и административно-территориальное образование в Мамонтовском районе Алтайского края России. Административный центр — село Кадниково.

Демография 
По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года, численность населения муниципального образования составила 846 человек, в том числе 399 мужчин и 447 женщин. Оценка Росстата на 1 января 2012 года — 800 человек.

Населённые пункты 
В состав сельского поселения входит один населённый пункт — село Кадниково.

Примечания 

Муниципальные образования Мамонтовского района
Сельские поселения Алтайского края